Die Fußball-Oberliga Nord 1988/89 war die fünfzehnte Spielzeit der vom Norddeutschen Fußball-Verband durchgeführten drittklassigen Oberliga Nord.

Meister wurde der TSV Havelse, der sich wie Vizemeister 1. SC Göttingen 05 für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga qualifizierte. Dort belegten Göttingen und Havelse in der Nordgruppe die Plätze drei und fünf und verblieben in der Oberliga.

An der deutschen Amateurmeisterschafts-Endrunde nahm der Drittplatzierte VfL Wolfsburg teil, in der die Mannschaft in der 1. Runde gegen den 1. FC Schweinfurt 05 verlor.

In eine der untergeordneten Verbandsligen stiegen der Vorjahresaufsteiger SFL Bremerhaven und der Lüneburger SK ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison TuS Esens und die Amateure vom Hamburger SV in die Oberliga Nord auf.



Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 304 Spielen kamen 262.487 Zuschauer (ø 863 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
4.956 1. SC Göttingen 05 – Holstein Kiel (32. Spieltag)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
100 SFL Bremerhaven – SVG Göttingen 07 (32. Spieltag)

Oberliga Nord-Meister

Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord

Gruppe A

Gruppe B

Literatur

Weblinks 
 

1988
Fußballsaison 1988/89